Эгреши, Эгрешши () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Эгреши, Бени (1814—1851) — венгерский актёр, пианист и композитор.
 Эгреши, Вильма (1936—1979) — венгерская гребчиха-байдарочница.
 Эгреши, Габор (актёр) (1807—1866) — венгерский актёр и писатель.
 Эгреши, Габор (футболист) (род. 1974) — венгерский футболист.